Die First Division 1965/66 war die 27. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. Oktober 1965 und endete am 31. Mai 1966.

Meister wurde Omonia Nikosia.

Modus 
Die elf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger.

Vereine

Abschlusstabelle 
Sieg = 3 Punkte – Remis = 2 Punkte – Niederlage = 1 Punkt

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf eu-football.info

1965
Fußballsaison 1965/66